Kartoffelmuseum steht für

 Kartoffelmuseum Brillit in Brillit, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 das Deutsche Kartoffelmuseum in Fußgönheim
 Das Kartoffelmuseum in München
 das Vorpommersche Kartoffelmuseum in Tribsees, Ortsteil Stremlow. 

Siehe auch:
 Musée vivant de la Pomme de Terre in Genappe, Belgien 
 Potato Museum (Albuquerque), New Mexico, USA
 Prince Edward Island Potato Museum in O'Leary, Prince Edward Island, Kanada
 Idaho Potato Museum in Blackfoot, Idaho, USA